Лопа́сня — имя собственное.
 Лопасня — название города Чехова Московской области до 1954 г.
 Лопасня — микрорайон города Чехова Московской области.
 Лопасня — река в городе Москве и Московской области, приток Оки.
 Лопасня, Лопасня М, Лопасня ВМ — вездеходы-амфибии на шинах сверхнизкого давления.
 Лопасня (Лопастна) — древнерусский город XII—XIV веков.